Брыков — русская фамилия, и топоним.

Топонимы 
 Брыков — село Корецкого района Ровненской области Украины.
 Брыков — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Персоналии 
 Брыков, Александр Петрович — советский государственный и партийный деятель.
 Брыков, Анатолий Викторович (1921—2007) — один из создателей Первого искусственного спутника Земли, доктор технических наук, профессор.
 Брыков, Виктор Николаевич (род. 1937) — советский хоккейный вратарь.